Stazione di Noli – stazione ferroviaria italiana
 Stazione di Noli – stazione ferroviaria pakistana
 Stazione di Spotorno-Noli – stazione ferroviaria italiana